ODROID — серія одноплатових і планшетних комп'ютерів з переважно відкритою документацією компанії Hardkernel (Південна Корея). Назва серії є компіляцією «Open» + «Android». Комп'ютери ODROID здатні працювати під управлінням ОС Android та Linux.

Перші моделі ODROID були випущені Hardkernel в 2009 році. Поточні моделі надходять в продаж за ціною $35 для C1+, $46 для С2 і $59 для XU4.

Моделі ряду C базуються на процесорах Amlogic, моделі XU — на Exynos. Обидва ряди включають центральний процесор ARMv7-A або ARMv8-A і графічний процесор, мають вбудовану оперативну пам'ять від 1 Гб до 2 Гб та можливість під'єднання карт пам'яті microSD для зберігання операційної системи, програм і даних. Більшість плат має від трьох до п'яти слотів USB 2.0 або 3.0, вихід HDMI для під'єднання дисплея, аудіо-роз'єм 3,5 мм та інтерфейс GPIO, через який підтримуються загальні протоколи I²C тощо.

Специфікація

Примітки 

Одноплатні комп'ютери